Afonso Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* Afonso Ribeiro (Kolonialverwalter), Kolonialverwalter und Verbannter 
 Afonso Ribeiro (Schriftsteller) (1911–1993), portugiesischer Schriftsteller 
 Afonso Ribeiro (Freiheitsaktivist) (Bere Laço), osttimoresischer Freiheitsaktivist